Абингдон има више значења:
 Абингдон (Вирџинија)
 Абингдон (Илиноис)